DeKalb County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 DeKalb County (Alabama) – okres státu Alabama
 DeKalb County (Georgie) – okres státu Georgie
 DeKalb County (Illinois) – okres státu Illinois
 DeKalb County (Indiana) – okres státu Indiana
 DeKalb County (Missouri) – okres státu Missouri
 DeKalb County (Tennessee) – okres státu Tennessee